Уразлино — название населённых пунктов:

Россия 
 Уразлино — село в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Уразлино — деревня в Янтиковском районе Чувашии.